В одиночному розряді тенісного турніру Generali Ladies Linz 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Мануела Малєєва-Франьєре здобула титул, у фіналі перемігши Петру Лангрову 6-4, 7-6(1).

Сіяні гравчині 

 Мануела Малєєва-Франьєре (переможниця)
 Барбара Паулюс (2-ге коло)
 Раффаелла Реджі (чвертьфінал)
 Регіна Райхртова (півфінал)

 Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
 Лаура Голарса (1-ше коло)
 Радка Зрубакова (2-ге коло)
 Катрін Танв'є (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Linz Open